5 женская шахматная олимпиада длилась с 18 сентября по 13 октября 1972 года в югославском городе Скопье (ныне Республика Македония).

Пятая шахматная женская олимпиада впервые проводила одновременно с двадцатой мужской шахматной олимпиадой.

В соревнованиях приняли участие 63 шахматистки из 23 команды, которые сыграли 264 партии.

Регламент 
Турнир проходил по круговой системе в два раунда. Все команды были разделены на 4 полуфинальные группы, две первые команды из каждой группы составили финал «А». Следующие две — финал «В». Занявшие место ниже 4 попадали в финал «С». Места определялись по количеству набранных игровых очков, при их равенстве — учитывались командные очки (КО).

Составы команд

Финал А 

СССР: Гаприндашвили, Кушнир, Левитина

Румыния: Полихрониаде, Николау, Баумштарк

Венгрия: Иванка, Верёци, Крижан-Билек

Болгария: Лемачко, А. Георгиева, Асенова

Чехословакия: Вокржалова, Эретова

ФРГ: Лаакман, Кернер, Васнецки

ГДР: В. Новарра, Юст, Хёльцляйн

Англия: Я. Хартстон, Причард

Результаты

Полуфиналы

Группа А 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).

Группа В

Группа С

Группа D

Финалы

Финал А

Финал В

Финал С

Ссылки 
 OlimpBase

Соревнования по шахматам в Югославии
Спорт в Югославии в 1972 году
Шахматные олимпиады
1972 год в шахматах
Сентябрь 1972 года
Октябрь 1972 года
Международные спортивные соревнования в Скопье